Принцесса Мария:
 Мария, принцесса Великобритании и графиня Хэрвуд (1897—1965) — член британской королевской семьи, третий ребёнок и единственная дочь короля Георга V и королевы Марии Текской.
 Мария, принцесса Гессенская (Мария Виктория Феодора Леопольдина; 1874—1878) — пятая дочь герцогини Алисы и герцога Людвига IV Гессенских
 Мария, принцесса Румынии (1900—1961) — королева-консорт Югославии, румынская принцесса из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.